Geißfuß kann bedeuten:

 die Pflanzenart Aegopodium podagraria, siehe Giersch
 ein Werkzeug, auch Dentalwerkzeug, siehe Geißfuß (Werkzeug)
 ein anderer Begriff für Nageleisen bzw. Kuhfuß (Werkzeug)
 ein Berg in den Allgäuer Alpen, siehe Geißfuß (Berg)